AMEX steht für:

 American Express Company, einen Finanz- und Reisedienstleister
 American Stock Exchange, ehemaliger Name der Wertpapierbörse NYSE Amex in New York
 Arzneimittelexanthem, von einem Medikament ausgelöster Ausschlag

AMEX